Název Sněžná má více významů:
 Sněžná (Krásná Lípa), část města Krásná Lípa v okrese Děčín
 Sněžná (Kraslice), část města Kraslice v okrese Sokolov
 Sněžná (Středozem), fiktivní řeka v pohoří Ered Nimrais